Томас Урбина има више значења:

 Томас Урбина (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Томас Урбина (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Томас Урбина (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику